Gary Payton (basketballer) (1968), Amerikaans basketballer
 Gary Payton II (1992), Amerikaans basketballer
 Gary Payton (ruimtevaarder), Amerikaans ruimtevaarder